Cellinesi – abitanti di Cellina (Leggiuno)
Cellinesi – abitanti di Cellino Attanasio